Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин () — высший дивизион казахстанского женского футбола. Проводится с 2000 года, до этого казахстанские клубы играли в Чемпионате Центральной Азии.

Достижения по клубам 
Примечание: Без учёта серебряных и бронзовых призёрах с 2000 по 2004 гг.

Участники чемпионата и их места

Примечания

Ссылки